Beffert steht als deutsche Ortsbezeichnung für:

 die französische Stadt Belfort, Hauptstadt des Départements Territoire de Belfort
 die Gemeinde Perrefitte im Berner Jura (Kanton Bern), Schweiz